Potrero del Llano kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Potrero del Llano, Álamo Temapache, 
 Potrero del Llano, Ojinaga, 
 Potrero del Llano, Chinampa de Gorostiza, 
 Potrero del Llano, Meoqui, 
 Potrero del Llano, Querétaro Arteaga, Landa de Matamoros, 

Robotskapade Mexikoförgreningar